Oppliger ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Oppliger (* 1975), schweizerisch-australischer Snowboarder
 Fabiola Rueda-Oppliger (* 1963), Schweizer Leichtathletin
 Fritz Oppliger (1861–1932), Schweizer Lehrer, Geologe und Autor
 Martine Oppliger (* 1957), französisch-schweizerische Langstreckenläuferin
 Paulo Oppliger (* 1971), chilenischer Skirennläufer
 Simone Oppliger (1947–2006), Schweizer Fotografin